Наза́р Богда́нович Ве́рбный (; ) — украинский футболист, полузащитник

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Карпаты».

В Украинской Премьер-лиге дебютировал 17 сентября 2016 года в матче против «Черноморца».

В январе 2020 года подписал контракт с донецким «Олимпиком». Покинул команду летом 2020 года. Перед началом сезона 2020/21 присоединился к новичку Второй лиги Украины — галичским «Карпатам».

Карьера в сборной 
В 2012 году сыграл два матча за юниорскую сборную Украины до 16 лет — против сборных Турции и Латвии.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Карпаты» 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Рух» Львов
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Карпаты» Галич
Игроки ФК «Агробизнес»
Игроки ФК «Бишофсхофен»